Quellmalz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Quellmalz (1899–1979), deutscher Musikwissenschaftler
 Samuel Theodor Quellmalz (1696–1758), deutscher Chemiker und Mediziner, Professor für Anatomie und Chirurgie
 Udo Quellmalz (* 1967), deutscher Judoka

Siehe auch:
 Sammlung Quellmalz, Sammlung wissenschaftlicher Schallaufzeichnungen